Восьмой Чемпионат Южной Америки был проведён в городе Монтевидео, столице Уругвая. Он стартовал 12 октября 1924 года матчем Аргентина — Парагвай, а завершился 2 ноября 1924 года матчем Уругвай — Аргентина.

Сборная Уругвая завоевала свой пятый континентальный чемпионский титул спустя 4 месяца после триумфа на парижской Олимпиаде. Первоначально, организатором должен был выступать Парагвай, но в стране отсутствовала нужная инфраструктура, поэтому первенство было перенесено в Уругвай.

Участники 
  Аргентина
  Уругвай
  Парагвай
  Чили

Составы команд

Матчи 
12 октября, 1924

19 октября, 1924

25 октября, 1924

26 октября, 1924

1 ноября, 1924

2 ноября, 1924

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры 
4 Гола
  Педро Петроне

2 Гола
  Ильдефонсо Лопес
  Херардо Ривас
  Анхель Романо

1 гол
  Эктор Скароне

Ссылки 
 ЧЮА на rsssf.com
 Чемпионат Южной Америки 1924 на сайте об уругвайском футболе

Кубок Америки по футболу
1924 год в футболе
Октябрь 1924 года
Ноябрь 1924 года
Международные соревнования по футболу в Уругвае
1924 год в Уругвае
Чемпионаты Южной Америки в Уругвае